Enya peut désigner :
 Enya une chanteuse irlandaise
 Enya, le premier album de la chanteuse
 les Enya, une population de la République démocratique du Congo
 l'enya, leur langue